L'élection présidentielle de 2021 peut désigner :

 l'élection présidentielle de 2021 en Transnistrie ;
 l'élection présidentielle de 2021 en république du Congo ;
 l'élection présidentielle cap-verdienne de 2021 ;
 l'élection présidentielle barbadienne de 2021 ;
 l'élection présidentielle estonienne de 2021 ;
 l'élection présidentielle fidjienne de 2021 ;
 l'élection présidentielle iranienne de 2021 ;
 l'élection présidentielle bulgare de 2021 ;
 l'élection présidentielle tchadienne de 2021 ;
 l'élection présidentielle chilienne de 2021 ;
 l'élection présidentielle équatorienne de 2021 ;
 l'élection présidentielle kirghize de 2021 ;
 l'élection présidentielle mongole de 2021 ;

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2021
 Élection présidentielle de 2020
 Élection présidentielle de 2022